

Geografia
 Caselle Landi – comune italiano della provincia di Lodi, in Lombardia
 Chiavenna Landi – frazione del comune italiano di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza

Persone
 Agostino Landi (1500 circa–1555) – ambasciatore e politico italiano
 Aimone Landi (1913-1972) – ciclista su strada italiano
 Alex Landi (1992) – attore statunitense di origini italiane e coreane
 Alfonso Doria Pamphili Landi (1851-1914) – politico italiano
 Aldo Bufi Landi (1923-2016) – attore italiano di teatro, cinema e televisione
 Angelo Landi (1879-1944) – pittore italiano
 Angelo Landi (1923) – politico italiano
 Angelo Maria Landi (1907-1996) – pittore, incisore e scenografo italiano
 Antonella Landi (1966) – blogger e scrittrice italiana
 Antonio Zanardi Landi (1950) – diplomatico italiano
 Aristide Landi (1994) – cestista italiano
 Diego Landi (1947) – giornalista italiano
 Elissa Landi, pseudonimo di Elisabeth Marie Christine Kühnelt (1904-1948) – attrice e scrittrice austriaca naturalizzata statunitense
 Federico Landi (1911–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985) – filosofo, accademico e semiotico italiano
 Filippo Andrea V Doria-Pamphili-Landi (1813-1876) – politico italiano
 Francesco Landi, anche noto come Francesco Landi Pietra (1682-1757) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Landi (1792-1861) – generale italiano nell'esercito del Regno delle Due Sicilie
 Francisco Sacco Landi detto Chico (1907-1989) – pilota automobilistico brasiliano
 Gaspare Landi (1756-1830) – pittore italiano
 Gennaro Landi (...-post 1800) – pittore italiano,
 Gian Paolo Landi di Chiavenna (1950) – politico italiano
 Gino Landi, pseudonimo di Luigi Gregori (1933) – coreografo, regista teatrale e regista televisivo italiano
 Giorgio Doria Pamphilj Landi (1772-1837) – cardinale italiano
 Andrea Doria Landi Pamphili, IX principe di Melfi, detto anche Andrea IV (1747-1820) – principe italiano
 Giovanni Landi (1478-1551) – editore e libraio
 Giovanni Landi (...-1873) – cantante
 Giuseppe Landi (1895-1964) – sindacalista e politico italiano
 Lamberto Landi (1882-1950) – compositore italiano e direttore di conservatorio
 Laura Landi (1958) – cantante italiana
 Lilia Landi, nome d'arte di Lilia Giovannotti (1929) – attrice italiana
 Lorella Landi (1969) – conduttrice televisiva italiana
 Louis Landi (1941-1977) – calciatore francese, di ruolo portiere
 Mara Landi, pseudonimo di Elsa Camarda (1923-2011) – attrice e doppiatrice italiana
 Marcello Landi (1916-1993) – pittore e poeta italiano
 Maria Landi (...–1599) – nobile italiana
 Maria Polissena Landi (1608-1679) – nobile italiana
 Mario Landi (1920-1992) – regista e attore italiano
 Neroccio di Bartolomeo de' Landi (1447-1500) – pittore e scultore italiano
 Niccolò Landi (...–...) – artigiano italiano di fine XVI-inizi XVII secolo
 Orietta Doria-Pamphilj-Landi (1922-2000) – nobildonna italiana
 Paolo Landi (1953) – giornalista, scrittore e manager italiano
 Paolo Emilio Landi (1959) – regista teatrale, giornalista e documentarista italiano
 Pasquale Landi (1817-1895) – chirurgo italiano
 Pietro Landi (1926-2007) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Roberto Landi (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Romolo Landi (1909-1980) – politico e insegnante italiano
 Ruffino Landi (XIV secolo–1367) – vescovo italiano
 Sandra Landi (1947) – scrittrice e saggista italiana
 Sergio Landi, pseudonimo di Luigi Scarabello (1916-2007) – calciatore, allenatore di calcio e attore italiano
 Stefano Landi (1587-1639) – compositore e cantore italiano
 Teresa Orsini Doria Pamphilj Landi (1788-1829) – nobile italiana, serva di Dio della Chiesa Cattolica.
 Ubertino Landi o Albertino Landi (1220 circa–1298 circa) – politico italiano
 Umberto Mondìo Landi (1902-1981) – prefetto italiano

Altro
 2381 Landi – asteroide della fascia principale
 Castello dei Landi, detto anche Castello di Bardi – fortificazione nel comune di Bardi, provincia di Parma
 Castello di Chiavenna Landi – fortificazione di Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore, provincia di Piacenza
 Landi Renzo – azienda italiana specializzata nella produzione di impianti a gas
 Maestro Landi – film del 1935 diretto da Giovacchino Forzano
 Palazzo Landi, conosciuto anche localmente come "la vigna" – edificio fortificato di Alseno, provincia di Piacenza
 Stato Landi – territorio, nell'attuale provincia di Parma, amministrato dal 1257 al 1682 dall'omonima famiglia

Pagine correlate
 Antonio Landi
 Bruno Landi